8 miejscowości w Polsce: 
 Wrząca – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Lutomiersk 
 Wrząca – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki 
 Wrząca – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin 
 Wrząca – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kobylnica 
 Wrząca – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka
 Wrząca – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Brzeziny 
 Wrząca – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Krzymów
 Wrząca – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Turek

Zobacz też: Wrząca Wielka, Wrząca Śląska

Linki zewnętrzne